Le tournoi de tennis de Hong Kong est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 2, se dispute du  au .

Catrin Jexell remporte le simple dames. En finale, elle bat Alycia Moulton, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Alycia Moulton.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hong Kong
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Hong Kong
1982 à Hong Kong
Novembre 1982